DPI steht für:
 days post inoculation, in der Mikrobiologie die vergangene Zeit seit der Animpfung einer Zellkultur, siehe Inokulation
 Deep Packet Inspection, eine Form der Datenüberwachung in Computernetzwerken
 Department of Public Information, vormaliger Name des United Nations Department of Global Communications, siehe UNO-Hauptabteilung für Globale Kommunikation
 Deutsche Post Inland (Programmdialogeingabe für Frachtführer), siehe DHL
 Deutsches Polen-Institut in Darmstadt
 Distributions to Paid-in, siehe Private Equity
 Department of Public Information, siehe UN-Sekretariat
 Distributed Protocol Interface, eine Erweiterung für Simple-Network-Management-Protocol-Agenten
 Dry Powder Inhaler, ein medizinisches Gerät zur Inhalation von pulverförmigen Wirkstoffen, z. B. in der Asthmatherapie
 Direct Power Injection, ein Testverfahren in der Elektronik
 Deutsches Pelz-Institut, Sitz in Frankfurt am Main, siehe Pelz
 Bahnhof Pirna (DS100-Code)

DPi steht für:
 Daytona Prototype International, Rennfahrzeug-Klasse von Prototypen (Motorsport) für die IMSA WeatherTech SportsCar Championship

dpi steht für:
 dpi (dots per inch, dt.: „Punkte pro Zoll“), Maßeinheit für die Auflösung im Druck und anderen Wiedergabesystemen, siehe Punktdichte

Siehe auch:

Abkürzung